

Верхній Яр — присілок, Алапаєвський міський округ (Верхня Синячиха), Свердловська область
 Верхній Яр — село, Далматовський район, Свердловська область

Див. також 
 Нижній Яр